Dondo, ville d'Angola ;
Dondo, ville du Mozambique.

Calvin Dondo, photographe du Zimbabwe.